— японське прізвище, поширене насамперед на узбережжі між Токіо та Кіото і на островах Рюкю; альтернативне читання, що зустрічається на схід, — Одзіма. 

На заході Японії зустрічається інше прізвище  з подібним значенням.

Відомі носії: 
  (р. 1936) — японська модель. 
  (1915 — 2006) — японський письменник. 
  (1988) — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи AKB48. 
  (1963) — японський геймдизайнер.

Посилання